Баррейро () або Баррейру () — прізвище іберійського походження. Відомі носії:
 Леандру Баррейру — люксембурзький футболіст португальського походження
 Ману Баррейро — іспанський футболіст
 Мігель Баррейро — уругвайський державний і політичний діяч